Сем Остін Кверрі () — американський професійний тенісист.

В одиночному розряді Кверрі виграв станом на серпень 2020 року 10 титулів. Його найбільшими успіхами в турнірах Великого шолома був вихід до півфіналу Вімблдону 2017, куди він потрапив, обігравши першу ракетку світу Енді Маррі. За рік перед тим він добрався до чвертьфіналу після перемоги над чинним чемпіоном Новаком Джоковичем. У його активі є також перемога над колишньою першою ракеткою світу Рафаелем Надалем. Він грав у півфіналі Відкритого чемпіонату США 2015 у парному розряді (разом із Стівом Джонсоном), в фіналі міксту на тому ж турнірі (разом із Бетані Маттек-Сендс) та у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 2019 (разом із Раяном Гаррісоном).

Зовнішні посилання 
Досьє на сайті ATP

Виноски 

Тенісисти США
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Уродженці Сан-Франциско
Спортсмени з Каліфорнії